Parade är ett musikalbum från 1986 av Prince och hans band The Revolution. Albumet är ett soundtrack till filmen med Prince Under the Cherry Moon. Låten "Kiss" på albumet blev den mest sålda singeln och blev Princes tredje listetta.

Låtlista

Musikalbum 1986
Album av Prince